Николай Николаевич Агапитов (1840–1900, г. Иркутск) – археолог, этнограф, натуралист, правитель дел ВСОРГО, наставник, позднее – директор Иркутской учительской семинарии.Член Восточного отдела Русского географического общества. Преподаватель педагогики, а затем директор Иркутской учительской семинарии. В 1887 – коллежский советник.

Биография 
Совершил несколько экспедиций в разные районы Иркутской губернии, собрал для музея многочисленные коллекции предметов этнографии и археологии, готовил гербарии растений и ботанические коллекции. Изучал шаманство северных бурят. Публиковал статьи в «Известиях ВСОРГО». Изучал вопрос о происхождении и распространении чернозема в Сибири и обследовал многие доисторические памятники. В 1881 изучал наскальные рисунки на утесе Саган-Заба на Байкале (расположен в пяти километрах в северо-восточном направлении от мыса Крестовского).

Награжден малой золотой медалью Русского географического общества (совместно с М.Н. Хангаловым), двумя серебряными медалями. В 1879–1885 был редактором Известий ВСОРГО.

В 1888 переведен из Иркутска на должность директора Вроцлавского реального училища.

Труды 

 К вопросу о происхождении чернозема // Известия ВСОРГО. – Иркутск, 1883. – Т. 11. – Вып. 3–4.
 Краткий отчет о поездке в Балаганский и Иркутский округа // Известия ВСОРГО. – Иркутск, 1878. – Т. 9. – Вып. 3–4.
 Материалы для изучения шаманства бурят // Известия ВСОРГО. – Иркутск, 1883. – Т. 14. – Вып. 1–2.
 Опыт программы для изучения верований инородцев Сибири. – Иркутск, 1884.
 Прибайкальские древности // Известия ВСОРГО. – Иркутск, 1882. – Т. 12. – Вып. 4–5.

Литература 
 Агапитов Николай Николаевич (внешняя ссылка) // Сибирская Советская энциклопедия – 1929 год.
 Агапитов Николай Николаевич (внешняя ссылка) // Люди Байкала.
 Иркутск: Историко-краеведческий словарь. – Иркутск, 2011.
 Памятная книжка Иркутской губернии на 1887 г. – Иркутск, 1887.

См. также 

 Хангалов, Матвей Николаевич

Этнологи
Этнографы России
Этнографы Российской империи
Исследователи шаманизма